Osterhold ist der Familienname von

 Albert Osterhold (1815–1868), deutscher Pfarrer und Politiker
 Gisela Osterhold (1950–2017), deutsche Psychologin und Organisationsberaterin
 Ludwig Osterhold (1777–1848), deutscher Bürgermeister und Politiker
 Michael Osterhold (* 1959), deutscher Physiker und Autor